Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 7. Wahlperiode (1972–1976).

Zusammensetzung 
Nach der Bundestagswahl 1972 setzte sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

In der Klammer steht die Anzahl der Berliner Abgeordneten.

Präsidium 

 Präsident des Deutschen BundestagesAnnemarie Renger (SPD)

 Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages Kai-Uwe von Hassel (CDU) Richard Jaeger (CSU) Hermann Schmitt-Vockenhausen (SPD) Liselotte Funcke (FDP)

Fraktionsvorsitzende 
 SPD-Bundestagsfraktion Herbert Wehner

 CDU/CSU-Bundestagsfraktion Rainer Barzel bis 9. Mai 1973; Karl Carstens seit 17. Mai 1973

 FDP-BundestagsfraktionWolfgang Mischnick

Bundesregierung 
 14. Dezember 1972 Willy Brandt wird mit 269:223:0 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt.Er bildet folgende Bundesregierung: Kabinett Brandt II.

 7. Mai 1974 Bundeskanzler Willy Brandt tritt von seinem Amt zurück.

 16. Mai 1974 Helmut Schmidt wird mit 267:225:0 Stimmen zum Bundeskanzler gewählt. Er bildet die folgende Regierung: Kabinett Schmidt I

Ausschüsse 
 Der 7. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse: Bundestagsausschüsse des 7. Deutschen Bundestages

Abgeordnete 

 07